Teatre Dramàtic de Valmiera (del seu nom en letó Valmieras Drāmas Teātris), teatre ubicat a la ciutat de Valmiera, a Letònia
 Monitor d'ordinador (del seu nom en anglès Video Display Terminal), terminal que permet veure l'activitat de l'ordinador
 Variomatic (del seu nom en neerlandès Van Doorne's Transmissie), sistema de transmissió variable contínua per a automòbils